Соревнования по прыжкам с нормального трамплина (К-95) на зимних Олимпийских играх 2014 среди мужчин прошли 8 и 9 февраля. Местом проведения соревнований стал комплекс для прыжков с трамплина «Русские горки», расположенный возле Красной Поляны. В квалификации приняли участие 61 спортсмен из 20 стран, 50 лучших выступили в финале.

Золото Стоха стало третьим для Польши на зимних Олимпийских играх за всю историю. В 1972 году первым польским чемпионом зимних Игр стал прыгун с трамплина Войцех Фортуна, а в 2010 году золото выиграла лыжница Юстина Ковальчик.

41-летний японец Нориаки Касай вышел на старт на своей седьмой подряд Олимпиаде (1992—2014), что является рекордом в истории зимних Игр во всех видах спорта (столько же Олимпиад в карьере только российского саночника Альберта Демченко). Касай стал лучшим среди японцев и опередил большинство спортсменов, которые годятся ему в сыновья.

Медалисты

Результаты

Квалификация 
Квалификационный раунд в прыжках с трамплина прошёл 8 февраля. В соревнованиях приняли участие 61 спортсмен, среди которых 10 спортсменов прошли автоматически раунд, так как они являлись преквалифицированными за счёт их нахождения в общем зачёте Кубка мира. Остальные 51 спортсмен совершали по одной попытке, чтобы попасть в список 40 прыгунов, которые вместе с 10-ю преквалифицированными прыгунами собирались выступать в главном соревновании.

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Результаты